Arcey (Côte-d'Or)
Arcey (Doubs)

Desambiguações de topônimos